Pohjanmaa kan syfta på:

 Pohjanmaan maakunta – det finska namnet på ett landskap i västra Finland
 Pojama-klassen – en klass av skärgårdsfregatter från 1770-talet
 Pohjanmaa (fartyg) – den finska marinens flaggskepp
Atte Pohjanmaa (1903–1976), finländsk journalist